Хнкоян, Атабек Ованесович (19 октября 1870 года — 8 октября 1935 года, Ереван) — армянский и советский поэт и педагог. Заслуженный учитель и заслуженный писатель Армянской ССР.
 Хнкоян, Георгий Николаевич (16 августа 1918, г. Тбилиси — 24 октября 1972, Москва) — советский режиссёр и оператор, фронтовой кинооператор.